Dracula kan hentyde til flere artikler:
 Grev Dracula – Vampyrgreven Dracula opfundet af Bram Stoker.
 Vlad Dracula – En berygtet krigsfører.
 Dracula (bog fra 1897) – bog fra 1897 af Bram Stoker.
 Dracula's Guest – en novelle af Bram Stoker.
 Dracula (plante) - en slægt af orkideer.
Film
 Dracula (film fra 1931) – To film fra 1931 med henholdsvis Bela Lugosi og Carlos Villarías som Dracula.
 Draculas datter – film fra 1936 instrueret af Lambert Hillyer.
 Dracula (film fra 1958) – med bl.a. Christopher Lee.
 Dracula får blod på tanden – film fra 1970 instrueret af Peter Sasdy.
 Dracula (film fra 1979) – med bl.a. Frank Langella.
 Dracula (film fra 1992) – med bl.a. Gary Oldman.
 Dracula Untold – med bl.a. Luke Evans
 Draculas ring – en tv-miniserie på syv afsnit.
 Blodsugeren Dracula – film fra 1968
 Blood for Dracula – film fra 1974
 Dracula (tv-serie fra 2020) – tv-serie fra 2020